Els contes vivencials són històries representades mitjançant uns fets imaginaris. El conte que es vol vivenciar ha de ser senzill i a la vegada ha d'estimular la imaginació i despertar la curiositat i l'interès dels infants. L'objectiu principal d'aquests contes vivencials és fer que els nens se sentin els protagonistes de la història fent-los participar. També serveixen per afavorir la comunicació entre els participants, fomentar el desenvolupament sociològic i la creativitat.

Objectius dels contes vivencials 
 Objectius motrius
 Desenvolupar l'expressivitat motriu
 Saber mantenir el paper del personatge
 Realitzar activitats motrius espontànies
 Millorar les habilitats motrius globals i segmentàries
 Gaudir l'activitat
 Afavorir la creativitat i la seguretat motriu
 Aprendre a representar les accions motrius
 Objectius cognitius
 Seguir el relat i recordar la successió de successos
 Reconèixer quins són i què fan els personatges
 Ser capaç d'imitar els personatges
 Treballar nocions bàsiques	
 Mantenir l'atenció	
 Comprendre les consignes i saber seguir la seqüència
 Afavorir la creativitat cognitiva
 Reproduir i verbalitzar les pròpies idees
 Objectius relacionals
 Adaptar-se i coordinar el joc amb els companys
 Prendre consciència de grup
 Participar activament
 Aprendre a representar el material i les normes
 Millorar la capacitat d'escolta
 Valorar i acceptar propostes dels companys
 Afavorir la creativitat i seguretat relacional
 Expressar i verbalitzar davant del grup
 Objectius afeciu-emocionals
 Poder expressar les pors i els desitjos
 Projectar a partir del joc i la imaginació
 Gaudir de viure situacions imaginàries
 Autoafirmar-se davant de l'adult i els altres nens
 Afavorir la creativitat i seguretat afectiva
 Ser capaç de verbalitzar i simbolitzar les vivències
 Reconèixer i expressar les emocions
 Afavorir els processos d'identificació

Enllaços externs 
 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27414780005